Эдуард Николаевич Дробицкий (24 марта 1941, Кропоткин, Краснодарский край — 19 сентября 2007) — вице-президент Российской академии художеств, президент Творческого союза художников России, Народный художник Российской Федерации (2003), лауреат Государственных и международных премий.

Биография 
Эдуард Дробицкий родился 24 марта 1941 года в городе Кропоткин, Краснодарский край. В 1969 году окончил МАРХИ.

На рубеже 1950—1960-х годов Эдуард Дробицкий стал одним из лидеров отечественного андеграунда. В самые «застойные» времена он был избран председателем Московского комитета художников-графиков на Малой Грузинской и фактически создал творческую организацию, которая вывела из подполья неофициальное искусство. За десятилетия творческой работы он создал множество живописных и графических полотен, плакатов, проиллюстрировал свыше 100 книг, был художником-постановщиком более 200 спектаклей и фильмов. Дробицкий имеет 5 Гран-при, полученных на международных выставках, где соревнуются лучшие художники мира.

В первой половине 1980-х Эдуард Николаевич написал стихотворение «Письмо Рейгану от русского народа». На него также была написана музыка, исполняемая в том числе «Красной плесенью».

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Медаль «Ветеран труда» (1980)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2 мая 1996) — за заслуги в области искусства
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Народный художник Российской Федерации (17 марта 2003) — за большие заслуги в области искусства
 Почётный гражданин города Кропоткина (30 июня 2005)
 Орден Почёта (26 июля 2006) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Э. Н. Дробицкого
 галерея работ художника
 Выставка «Малая Грузинская — 28» апрель 1991 г.

Персоналии по алфавиту
Народные художники Российской Федерации
Художники неофициального искусства СССР
Плакатисты СССР
Действительные члены РАХ
Почётные члены РАО
Выпускники МАРХИ
Похороненные на Троекуровском кладбище